Abaton (griechisch άβατον ‚das Unzugängliche‘, ‚das Unbetretene‘) steht für:
 Abaton, ein heiliger, für die meisten Menschen unbetretbarer Ort in der griechischen Mythologie
 Abatos oder Abaton, ein Osirisheiligtum auf der Insel Bigeh südlich von Assuan
 Abaton (ägyptische Mythologie), generelle Bezeichnung einer Osiris-Reliquienkultstätte
 Abaton (Kino), ein Kino am Allende-Platz im Hamburger Univiertel
 Abaton (Buch), eine Jugendroman-Trilogie von Christian Jeltsch und Olaf Kraemer